Lou Hoffner – cantante tedesca
 Joseph Höffner – cardinale e arcivescovo cattolico tedesco
 Harry A. Hoffner – archeologo statunitense